

Toponymes



Catalogne 
 Vilafranca del Penedès, commune située dans la province de Barcelone.

Communauté valencienne 
 Vilafranca, nom en valencien (nom en castillan : Villafranca del Cid) d'une commune située dans la province de Castellón.

Îles Baléares 
 Vilafranca de Bonany, commune située dans l'île de Majorque.

Vilafranca de Conflent, nom en catalan de la commune de Villefranche-de-Conflent dans les Pyrénées-Orientales.

Voir aussi 
 , toponyme correspondant en langue espagnole.
 , toponyme correspondant en langue française.
 
 , toponyme correspondant en langue portugaise.
 , toponyme correspondant en langue allemande.